NBB beker 2011/12 (mannen)
 NBB beker 2011/12 (vrouwen)